Лангр ():

 Лангр — французская коммуна, департамент Верхняя Марна.
 Лангр (мыс) — мыс Приморской области, при входе в Амурский лиман из Охотского моря.
 Лангр (округ) — французский округ, департамент Верхняя Марна.
 Лангр (остров) — небольшой остров Приморской области, при входе в Амурский лиман из Охотского моря.
 Лангр (плато) — плато во Франции, на востоке Парижского бассейна.
 Лангр (сыр) — французский сыр.

Примечания